A GRCES Cacique do Parque é uma escola de samba da cidade de São Paulo.

A escola situa-se na Avenida José Xavier, Bairro Parque Santo Antônio. Suas cores são o azul e o vermelho tendo como símbolos um cacique. A escola fez sua primeira participação no carnaval da cidade no ano de 2017, pelo Gupo 4 da UESP.  É uma escola nova.

Em 2018 confirmou presença para o carnaval, sendo que será a sua segunda participação consecutiva.

Segmentos

Presidentes

Carnavais

Cacique do Parque